CCMP est un sigle pouvant désigner :

 en cryptologie, le Counter-Mode/CBC-Mac protocol ;
 la communauté de communes de Miribel et du Plateau, dans le département de l'Ain ;
 le concours commun Mines-Ponts.